Termin WECA ima više značenja.

 UDP-N-acetilglukozamin—undekaprenil-fosfat N-acetilglukozaminfosfotransferaza, enzim
 UDP-N-acetilglukozamin—dekaprenil-fosfat N-acetilglukozaminfosfotransferaza, enzim